Luzerna (Santa Catarina) - cidade do estado de Santa Catarina, no Brasil
Luzerna (lenda) - fenômeno mítico pertencente do folclore brasileiro, na região Norte e Nordeste
 Alfafa - planta forrageira, também chamada de luzerna 
 Lucarna - abertura do telhado para entrada de luz também conhecida como luzerna, trapeira ou gateira

Desambiguação